Juan Manuel Barrero Barrero ou apenas Juanma (Badajoz, 27 de junho de 1980) é um futebolista profissional espanhol, goleiro, milita no Aris Salônica.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Naturais de Badajoz
Goleiros da Espanha
Futebolistas da Espanha
Futebolistas do Club Atlético de Madrid
Futebolistas do Club Deportivo Numancia de Soria
Futebolistas da Agrupación Deportiva Alcorcón
Futebolistas do Aris FC
Futebolistas da Sociedad Deportiva Ponferradina